Arne Sørensen – calciatore norvegese (n. 1911)
 Arne Sørensen – calciatore e allenatore di calcio danese (n. 1917)